Габе — фамилия. Еврейская фамилия происходит от идиш габе (староста синагоги). Известные носители:

 Габе, Дина Руфиновна (1912—1982) — советский генетик растений и геомикробиолог, лауреат Ленинской премии.
 Габе, Дора (Исидора Петрова Габе; 1886—1983) — болгарская поэтесса, прозаик, эссеист, переводчица, критик, театровед.
 Габе, Жозеф (Gabet; 1808—1853) — католический миссионер, путешественник в Тибет.
 Габе, Рувим (Руфин) Михайлович (1875—1939) — русский архитектор.
 Габе, Тамара Григорьевна (Габбе, 1903—1960) — детская писательница

См. также 
 Габ
 Габа
 Габен